Йоган Християн Енґель — німецько-австрійський історик
 Йозеф Енґель — львівський архітектор

Німецькі прізвища